Les Championnats d'Europe de curling 2009 se déroulent du 4 au  à Aberdeen (Écosse) au Linx Ice Arena. La Suède s'impose chez les hommes et l'Allemagne s'impose chez les femmes.

Palmarès

Tableau masculin

Tableau féminin

Voir aussi 
 Championnats d'Europe de curling

2009
Curling
Curling 2009
Événement sportif à Aberdeen
Compétition de curling en Écosse
Sport en Écosse en 2009
Sport en décembre 2009